OREU właściwie Marek Adamowicz (ur. 11 września 1976 w Szczecinie) – multiinstrumentalista, producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów, wokalista, zarówno raper jak i imprezowy MC. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV.

Samouk, zainteresowanie muzyką przejawiał od najmłodszych lat, jako dziecko brał się za każdy instrument i przedmiot jaki wpadł mu w ręce, próbując wydobyć z niego rytm i melodię. Muzyczną przygodę na scenie zaczynał na początku lat 90. jako nastoletni gitarzysta-kompozytor w lokalnych zespołach z pogranicza punka, reggae, ska i new wave. Grał między innymi w Mengele, Dr. Cycos i The Analogs. W środowisku muzycznym zawsze uchodził za otwartego na eksperymenty nowatora, zaciekle broniącego swojej wizji, co z reguły doprowadzało do wewnątrz zespołowych konfliktów z muzykami o bardziej konserwatywnym podejściu do sztuki. Zmęczony konfliktami na płaszczyźnie artystycznej, szukał zrozumienia w możliwościach trwającej cyfrowej rewolucji. Zaczął zgłębiać sampling oraz twórczy potencjał komputera. Muzyczny azyl znalazł w zawodzie DJ-a. 

Pierwsze kroki w nowym fachu stawiał w połowie lat 90. za konsoletą legendarnego szczecińskiego DS-u, prezentując ulubioną selekcje szeroko pojętej muzyki miejskiej, gromadząc na imprezach stale powiększające się grono spragnionych nowych dźwięków młodych Szczecinian. Dzięki DJ-skim praktykom dotarł do muzyki drum’n’bass, którą to jako pierwszy skutecznie przeszczepił na polski rynek za sprawą projektu Electric Rudeboyz i zrealizowanego pod tą nazwą albumu „Kolejny krok” (EMI Music Poland 2001). Album wywołał niemałe zamieszanie na skalę ogólnopolską. Za sprawą singli „Nie ma lekko” i „Znowu lato” oraz albumowego utworu ”Rzeczywistość” przez całe lato okupował czołówkę listy przebojów kultowej, ówczesnej Radiostacji. Niestety zjawisko pod kątem muzycznym jak i wokalnym było na tamte czasy do tego stopnia nowatorskie, że krajowy przemysł muzyczny nie znalazł na to adekwatnej rynkowej szufladki, czego dobitnym przykładem była nominacja w kategorii „album hip-hop” do nagrody Fryderyk 2001. Oreu jako DJ powrócił w 2003 r. na falach nieistniejącego już szczecińskiego Radia ABC w audycji Digital Funk, gdzie prezentował cały przekrój swoich muzycznych inspiracji, pomixowanych w treściwe, energetyczne, taneczne sety. Obecnie pracuje w studio nad nowym solowym albumem zatytułowanym „Kwestia Czasu”

Dyskografia

Przypisy 

Muzycy związani ze Szczecinem
Polscy multiinstrumentaliści
Polscy producenci muzyczni
Polscy raperzy
Ludzie urodzeni w Szczecinie
Urodzeni w 1976